Jinhe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinhe (ort), Hunan, 
 Jinhe (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Jinhe (socken i Kina, Henan), 
 Jinhe (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar